Čerňachiv může být:

 Čerňachiv (Žytomyrská oblast) – sídlo městského typu v Žytomyrské oblasti na Ukrajině
 Čerňachiv (Kyjevská oblast) – vesnice v Kyjevské oblasti na Ukrajině
 Čerňachiv (Rovenská oblast) – vesnice v Rovenské oblasti na Ukrajině